

Geografia

Niemcy 
 Bütow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Bütow – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bytów

Osoby 
 Birgit Bütow – niemiecka socjolog
 Eberhard Bütow – niemiecki polityk
 Hans Bütow – niemiecki pisarz

Zobacz też 
 Lauenburg-Bütow